Assedio di Deventer – assedio condotto dal duca Filippo il Buono di Borgogna nel 1456
 Assedio di Deventer – scontro combattuto nell'ambito della guerra degli ottant'anni che si svolse dal 3 agosto al 19 novembre 1578 presso la città di Deventer
 Assedio di Deventer – assedio durato undici giorni nel 1591 che interessò la città di Deventer nel corso della guerra degli ottant'anni